Příjmení Posselt nosí tyto osobnosti:

 Adolf Posselt (1844–1926), českoněmecký politik
 Bedřich Posselt, československý bobista
 Bernd Posselt (* 1956), sudetoněmecký politik, předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení
 Jan Posselt (1885–1970), český fotograf
 Kajetan Posselt (1809–1890), českoněmecký kněz, pedagog a politik